Джон Фолі — генерал-лейтенант.
 Джон Фолі — кардинал.